O Miramar Rangers Association Football Club é um clube amador de futebol com sede em Miramar, Wellington, Nova Zelândia. A equipe compete na Central Premier League.

História 
O clube foi fundado em 1907.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Nova Zelândia
Clubes de futebol fundados em 1907